Jonckheere kan verwijzen naar:

Personen
Arne Jonckheere, een personage uit de Vlaamse soapserie Wittekerke
Carmen Jonckheere (1953-1992), een Vlaamse actrice
Justine De Jonckheere (* 1992), Miss België 2011
Karel Jonckheere (1906-1993), een Vlaamse auteur
Lore Dejonckheere (* 1981), een Vlaamse actrice
Martine Jonckheere (* 1956), een Vlaamse actrice
Pol Jonckheere (* 1959), een Belgische ondernemer en voorzitter van voetbalclub Club Brugge

Overig
 Jonckheere, voormalige naam van een Belgische busbouwer te Beveren bij Roeselare - tegenwoordig VDL Bus Roeselare
 VDL Jonckheere, een touringcar gebouwd door VDL Bus & Coach